Ennery puede referirse a:

Ennery, comuna francesa situada en Mosela.
 Ennery, comuna francesa situada en Valle del Oise.

Ennery, comuna situada en el departamento de Artibonito.